Санта Ана де Абахо има више значења:

 Санта Ана де Абахо (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Ана де Абахо (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Ана де Абахо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику